Гуляк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуляк, Владимир Константинович (1912—1941) — украинский националист, член Организации украинских националистов и окружной проводник ОУН в Чортковщине.
 Гуляк, Софья Мейеровна (род. 1979, Казань) — российская пианистка.
 См. также 
 Гуляков